Talent je lahko:

 Talent, enota mase, kasneje tudi enota vrednosti
 Atiški talent, tudi atenski ali grški talent, enota mase, enaka 26 kg ali enota vrednosti, enaka vrednosti te količine srebra
 Talent, prirojena sposobnost
 Talent, računalniški program narejen na eksperimentalnem modelu, namenjen usmerjanju otrok v športno disciplino